Межиречье — название населённых пунктов:

Польша 
 Межиречье — старое название города Мендзыжец-Подляски.

Украина 
 Межиречье — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Межиречье — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Межиречье — с 1946 по 2015 г. название села Чекно в Млиновском районе Ровненской области.
 Межиречье — с 1946 по 1995 г. название села Чудей в Сторожинецком районе Черновицкой области.